Ламбеозаврові (Lambeosaurinae)  — підродина птахотазових динозаврів родини гадрозаврових (Hadrosauridae).

Опис 
У представників підродини були довгі, вузькі черепа з​ порожнистими гребенями на верхівках. Морфологія їхніх гребенів відрізняється від одного виду до іншого, але у всіх гребені діяли як подовження носових проходів і, можливо, брали участь у демонстраціях, звукових сигналах або нюху.

Таксономія

Класифікація 
Amurosaurus?
Angulomastacator?
Arstanosaurus?
Jaxartosaurus
Kazaklambia
Nanningosaurus
Aralosaurini
Aralosaurus
Canardia
Lambeosaurini
Amurosaurus?
Angulomastacator?
Arenysaurus?
Blasisaurus?
Corythosaurus
Hypacrosaurus
Lambeosaurus
Magnapaulia
Nipponosaurus
Olorotitan
Sahaliyania
Velafrons
Parasaurolophini
Arenysaurus?
Blasisaurus?
Charonosaurus
Parasaurolophus
Tsintaosaurini
Pararhabdodon
Tsintaosaurus

Філогенія 
Кладограма створена 2013 року на основі філогенічного аналізу Albert Prieto-Márquez, and colleagues.

Примітки 

Гадрозаврові
Підродини динозаврів